

Geografia 
 Nogueras – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Aragona

Persone 
 Jennifer Nogueras – pallavolista portoricana
 Manuel Nogueras Carretero – calciatore spagnolo, attaccante
 Michelle Nogueras – pallavolista portoricana